Хелика може да се отнася до:

 Хелика – митологична фигура
 Хелика – спътник на Юпитер